Webster County er navnet på 7 counties og en parish i USA, opkaldt efter den amerikanske politiker Daniel Webster:

 Webster County, Georgia
 Webster County, Iowa
 Webster County, Kentucky
 Webster County, Mississippi
 Webster County, Missouri
 Webster County, Nebraska
 Webster County, West Virginia
 Webster Parish, Louisiana